Jalovec (okres Liptovský Mikuláš), een Slowaakse gemeente in de regio Žilina, in het district Liptovský Mikuláš
 Jalovec (okres Prievidza), een Slowaakse gemeente in de regio Trenčín, in het district 
 Jalovec (berg), een berg in de Julische Alpen in Slovenië